Кюффі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер
 Кюффі () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена